Le terme Blue Tower désigne :

 la Blue Tower, un gratte-ciel de  de haut construit à Bruxelles en Belgique et inauguré en 1976 ;

 la Blue Tower, un gratte-ciel de  de haut construit à Varsovie en Pologne, terminé en 1991.

Homonymie